Wacław Janicki – polski brydżysta (ur. 1940)
 Wacław Janicki – polski aktor (ur. 1944)